Hackeborn ist der Familienname folgender Personen:

 Gertrud von Hackeborn (1232–1292), Zisterzienserin, Äbtissin von Helfta
 Mechthild von Hackeborn (1241–1299), Schwester von Gertrud, Zisterzienserin, Mystikerin
 Wolf Christoph von Hackeborn (1661–1719), königlich preußischer Generalleutnant